Ма́риу Ги́бсон А́лвис Барбо́за (; ) — бразильский государственный деятель, министр иностранных дел Бразилии (1969—1974).

Биография 
В 1937 году получил высшее образование в сфере права и социальных наук на юридическом факультете Федерального университета штата Пернамбуку.

В 1939 году поступил на дипломатическую службу в аппарат МИД Бразилии,
 1941—1943 гг. — вице-консул Бразилии в Хьюстоне,
 1943—1945 гг. — третий секретарь,
 1945—1949 гг. — второй секретарь,
 1950—1952 гг. — первый секретарь посольства Бразилии в США,
 1952—1954 гг. — первый секретарь представительства в Брюсселе (Бельгия),
 1955—1959 гг. — советник-посланник в посольстве в Аргентине, с 1956 г. — временный поверенный,
 1959—1962 гг. — министр-советник представительства Бразилии при ООН.
В 1962 г. являлся начальником канцелярии министра иностранных дел Бразилии Афонсу ди Мелу Франку.
 1962—1966 гг. — посол в Австрии,
 1966—1967 гг. — посол в Парагвае, активно участвовал в урегулировании двустроннего пограничного конфликта,
 1967—1968 гг. — посол в США,
 1968—1969 гг. — генеральный секретарь по внешней политике МИД.

В 1969—1974 гг. — Министр иностранных дел Бразилии в правительстве генерала Эмилиу Гаррастазу Медиси. В этот период внешнеполитический курс страны был основан на концепции «дипломатии национального интереса» («Diplomacia do Interesse Nacional»), когда во главу угла были поставлены двусторонние и многосторонние соглашения, а не идеология Движения неприсоединения 1960-х годов.

Барбоза также начал активно взаимодействовать с арабскими государствами, что привело к увеличению поставок нефти в Бразилию, однако нарушило внешнеторговый баланс страны. Ситуация стала особенно неблагоприятной после взлета цен на «черное золото» в связи с началом Войны Судного дня в октябре 1973 года. Данная проблема серьёзно усугубилась и в дальнейшем.

Барзбозу стал автором так называемой «африканской политики Бразилии», посетив в ноябре 1972 года девять западноафриканских государств (Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Дагомея (ныне Бенин), Заир, Камерун, Нигерия, Сенегал и Габон). В то же время МИД Бразилии придерживался позиции невмешательства по вопросу деколонизации так называемых «заморских провинций» Португалии (Гвинея-Бисау, Ангола и Мозамбик).

 1974—1977 гг. — посол в Греции,
 1977—1982 гг. — посол в Италии,
 1982—1986 гг. — посол в Великобритании. На этом посту стремился защитить интересы соседней Аргентины в её территориальном споре с Британией за Фолклендские острова.

С 1986 года в отставке.

Ссылки 
 Mário Gibson Barbosa
 BARBOSA Mário Gibson

Министры иностранных дел Бразилии
Послы Бразилии в Австрии
Послы Бразилии в Парагвае
Послы Бразилии в США
Послы Бразилии в Греции
Послы Бразилии в Италии
Послы Бразилии в Великобритании
Кавалеры Большого креста ордена Инфанта дона Энрике